Козленко — украинская фамилия. Известные носители:
 Козленко, Александр Яковлевич (1920—1993) — советский историк и общественный деятель, педагог.
 Козленко, Владимир Анатольевич (род. 1979) — украинский футболист.
 Козленко, Николай Харитонович (1921—2005) — советский актёр театра и кино.
 Козленко, Павел Ефимович (род. 1970) — украинский общественный деятель.
 Козленко, Пётр Алексеевич (1916—1989) — Герой Советского Союза.

Примечания